

Persone
Andrea Benelli – atleta italiano del tiro a volo
Bruno Benelli – politico italiano
Carlo Benelli – calciatore italiano
Cesare Benelli – generale italiano
Enrico Benelli - archeologo italiano
Gioia Benelli – regista e sceneggiatrice italiana
Giovanni Benelli – cardinale italiano
Giuseppe Benelli – progettista e imprenditore italiano
Loris Benelli – cestista italiano
Manuela Benelli – pallavolista e allenatrice di pallavolo italiana
Sem Benelli – poeta, scrittore e drammaturgo italiano
Sennuccio Benelli – giornalista, attore e drammaturgo italiano
Tonino Benelli – pilota motociclistico italiano
Ugo Benelli – tenore italiano

Altro
Benelli –  azienda italiana produttrice di motociclette
 Benelli – cognome italiano
Benelli Armi – azienda italiana produttrice di armi leggere
Benelli Pesaro – nome con cui è stata nota la squadra di pallacanestro Victoria Libertas Pesaro